Abbas Beydoun (1945-), poète, romancier et journaliste libanais ;
 Mohammad Youssef Beydoun (1931-), homme politique libanais ;
 Mohammad Abdel-Hamid Beydoun (1952-2022), homme politique libanais ;
 Nazih Beydoun (19?-), homme politique libanais.

Homonymie de patronyme